Córrego da Biquinha é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Nasce na região do Teatro Municipal de São Carlos (Rua Padre Teixeira), é totalmente canalizado e desemboca no Córrego do Gregório na sua margem direita, na altura da Rua Visconde de Inhaúma.

Ver também 
Córrego do Gregório

Ligações externas 
 

Biquinha, Corrego da
Biquinha